

Patronyme 

 Adolphe Le Roy de Saint-Arnaud (1811-1873), homme politique français ;
 Armand Jacques Leroy de Saint-Arnaud (1798-1854), officier militaire français, maréchal de France ;
 Bertrand St-Arnaud (1958-), avocat et homme politique québécois, ancien député à l'Assemblée nationale du Québec ; 
 Yves St-Arnaud (1938-), psychologue québécois et professeur émérite de l’Université de Sherbrooke.

Toponyme 

 St Arnaud, ville située en Australie, dans l’État de Victoria.